El Partido Comunista Revolucionario (PCR) fue un partido comunista clandestino chileno de ideología maoísta fundado en 1966 a partir de una escisión en el Partido Comunista de Chile (PC). Durante el gobierno de la Unidad Popular adoptó una postura crítica hacia gobierno de Salvador Allende. En 1972 el partido enfrenta una discusión interna debido a diferencias ideológicas entre los que defendían la «guerra popular prolongada» (maoístas) y los que impulsaban la «insurrección de masas» (marxistas-leninistas), provocando la división del partido en dos facciones (PCR y PCR-ML, respectivamente), desapareciendo ambas a principios de los años 1980.

Durante parte de su vigencia, estuvo financiado económicamente por el Partido Comunista de China y por el Partido del Trabajo de Albania.

Historia

Antecedentes 
A raíz del XX Congreso del PCUS, liderado por Nikita Jruschov, anunciando la llegada del periodo de desestalinización. Se produjo la separación en algunas organizaciones comunistas, de los miembros críticos a los acuerdos adoptados en el XX Congreso.

Editorial Espartaco 

Dentro del Partido Comunista de Chile (PC) surge en los años 60 la editorial “Espartaco”, dedicada a la difusión de la revista “Pekín Informa” y las obras de Mao Zedong. La editorial Espartaco tuvo desde sus inicios un gran apoyo y conexión con el Partido Comunista Chino (PCCh), debido a su cercanía ideológica. 

Luego de que Luis Corvalán (en ese entonces secretario general del PC) aclaró su posición a favor sobre “la coexistencia pacífica” declarada por el PCUS, y además criticase al Partido de los Trabajadores de Albania, a los que catalogó como promotores del “fraccionalismo” o “sentimientos nacionalistas burgueses”, los miembros de la editorial Espartaco rápidamente entraron en conflicto con la dirección del PC, poco a poco fueron apartados, hasta que finalmente en octubre de 1963 fueron expulsados del partido. 

El grupo editorial continuó con su trabajo David Benquis (conocido como el “Camarada Velásquez”), Jorge Palacios (Galvarino Guerra) en conjunto con otros compañeros iniciaron la Organización Espartaco. En 1964, Jaime Barros Pérez-Cotapos (senador del PC por Valparaíso) adhiere a “Espartaco” luego de renunciar al Partido Comunista, atrayendo consigo otra ola de militantes.

Entre mayo y abril de 1964, Jorge Palacios bajo el seudónimo de Raimundo León redacta a propósito del aniversario del natalicio de Lenin, el artículo “La “vía pacífica" de Corvalán: camino contrarrevolucionario”. Comunicado en donde crítica la postura sobre la vía pacífica al socialismo adoptada por el Partido Comunista de Chile, calificándolo como una «acción burguesa y revisionista que contradice los principios del partido y frena el actuar revolucionario del proletariado». Este documento sería el primer antecedente de lo que 2 años más tarde sería formado el Partido Comunista Revolucionario.

Partido Comunista Revolucionario 
 
El día 15 de febrero de 1966 se funda de manera oficial el Partido Comunista Revolucionario, convocando su Primer Congreso fundacional, donde se deja en claro la idea de retomar la vía revolucionaria, es así como el PCR se alía con el bloque chino-albanés.

Entre los grupos que lo conforman, se encontraban el Grupo Espartaco, la Vanguardia Revolucionaria Marxista, militantes disidentes del Partido Comunista de Chile y exmiembros del Comité Central del mismo, como David Benquis (“Camarada Velásquez”), Luis Bernales (“Fernández o Camarada Bernal”), Jorge Palacios (“Raimundo León”, más tarde Galvarino Guerra), entre otros.

La dirección del partido funcionaba de manera colectiva, tomando las decisiones en base al centralismo democrático; de esta manera, la dirección recae sobre David Benquis, Luis Bernales, Jorge Palacios y Jaime Barros (posteriormente abandona el partido y regresa al PCCH), teniendo como primer secretario (función similar a la de vocero) a David Benquis.

Inicios (1966-1970) 
En la mayoría de su historia el partido funciono de manera clandestina, por lo que sus militantes trabajaron bajo seudónimos o en el anonimato, debido a sus posturas revolucionarias, que chocaban de frente, tanto con la Unidad Popular y el Partido Comunista de Chile. Concentrando su accionar en la formación de cuadros, es decir, militantes capaces de entender y aplicar el Marxismo-Leninismo a la realidad temporal y nacional. 

Frente a la excesiva clandestinidad del Partido, surgen críticas de los dirigentes de masas los que califican esta política como infantil y sectaria por parte de la dirección. La dirección del PCR defendía el trabajo clandestino argumentando principalmente que facilitaba el trabajo entre las masas, por el contrario, los dirigentes sindicales y de masas lo consideraban la principal traba para la formación de un partido de masas obreras y campesinas.

El PCR tuvo presencia en todo Chile, aunque con especial énfasis en las ciudades de Valparaíso y Santiago, teniendo presencia en varias industrias, el Puerto de Valparaíso y el gremio de los trabajadores de la salud pública, contando con locales en varias ciudades, aunque no estaban abiertos a las masas por su carácter clandestino. Como consecuencia de la reforma agraria el trabajo de masas más importante que realizó el partido fue la formación del movimiento Netuaiñ Mapu («recuperemos la tierra» en mapudungun) a cargo del profesor normalista Patricio Quijada («camarada Román»), que tuvo como objetivo llevar adelante la «Guerra Popular Prolongada» en la Araucanía, destacándose en la toma de fundos y corridas de cerco por la vía armada.

Unidad Popular y Golpe de Estado (1970-1973) 
Para las elecciones de 1970 el PCR llama a la abstención, rechazando el electoralismo, criticando al candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende y su política del socialismo a la chilena. Así, el PCR tomó una posición crítica ante el gobierno de la Unidad Popular (UP), debido a que esta no estaría dispuesta a llevar a cabo la «Revolución Democrático Popular» (cuestión que más tarde reconocen como actitud infantil en su autocrítica escrita en la revista Causa ML Nº31). La única intención del PCR durante el gobierno de la UP era la de llevar sus reformas a su mayor límite.

En 1972 se realizan las elecciones de la Central Única de Trabajadores de Chile, en las que el PCR presenta una lista compuesta por sus dirigentes sindicales, obteniendo menos del 1% de los votos (alrededor de 6000 preferencias), reflejando la poca presencia en la clase obrera. Este fracaso electoral se suma a las discusiones anteriores sobre el problema del sectarismo y la necesidad de mayor alcance entre la población, provocando el quiebre entre la dirección encabezada por David Benquis y los dirigentes sindicales y de masas dirigidos por Luis Bernales. 

En filmación del documental de "La batalla de Chile" del director Patricio Guzmán, en la parte "El golpe de Estado", durante la discusión de la CUT, Eugenio Cantillana, militante del PCR-ML aparece representado al cordón Macul, encarando a un representante del Partido Comunista, acusándolo de proteger los intereses internacionales mediante la burocracia en la CUT y la política de la "Vía pacífica al Socialismo"​

La postura de Benquis, junto a Palacios como Ideólogo, consistió en mantener al partido en la clandestinidad y la tesis de la “Guerra Popular Prolongada”. Por otro lado, Bernales, junto a Barros, plantean que el partido estaba alejado de las masas y de los trabajadores, por lo que había que salir de la clandestinidad (puesto que, durante la UP, no eran perseguidos), abrir los locales a las masas y a los trabajadores, con la finalidad de calar en el pueblo, darse a conocer y promover la “Vía Insurreccional”. El partido se divide en dos corrientes, el PCR-ML bajo la dirección de Bernales-Barros, y el PCR bajo la dirección de Benquis-Palacios. Para el golpe cívico-militar de 1973 la dirección del PCR, Benquis y Palacios se autoexilia en Francia, formando la “Comisión Internacional” perdiendo contacto con la militancia en Chile.

El Netuaiñ Mapu fue parte de los pocos grupos que pudieron presentar una resistencia armada contra la dictadura, pero debido a la pérdida de conexión con el partido y la desaparición del mismo, sus integrantes pasan a formar parte de otros grupos mapuches como el MCR(Movimiento Campesino Revolucionario) entre otros.

PCR (PCR-ML) en Chile (1973-1979), 

En Chile, Luis Bernales queda con el liderazgo y asume la tarea de reorganizar el partido reuniendo a los militantes que estaban en la clandestinidad y llamando de vuelta a los compañeros exiliados. Las duras condiciones impuestas por la dictadura dificultaron esta tarea. En 1979 Bernales le encarga la tarea de contactar a los militantes del partido a Edmundo Bavestrello, miembro de la Comisión Sindical del PCR y destacado dirigente del gremio de los trabajadores de la salud.

Esta misión se ve truncada cuando Edmundo es denunciado por agentes infiltrados y detenido en medio de un montaje, inculpándolo de pertenecer al “Frente Patriótico de Liberación Nacional”, grupo ficticio organizado por la Central Nacional de Informaciones (CNI). Edmundo es encarcelado en la Penitenciaria de Santiago mientras el dictamen de su causa, pero es condenado sin pruebas a la pena de relegación en Tal-Tal (Norte de Chile) apelando a la Suprema Corte sin resultado. Esto sumado al fallecimiento de Benquis en 1978 y Bernales en 1979 (los dos de cáncer) significó la caída del PCR en territorio nacional, quedando Palacios a cargo como el Primer Secretario del PCR exiliado en Francia. 

En 1977 el PCR-ML publica un documento refutando la “Política de los Tres Mundos” de Mao Zedong, acusándola de "revisionista". Esto, junto a su ruptura con el Partido Comunista Chino tras establecer relaciones diplomáticas con Chile durante la Dictadura Cívico Militar, convertiría al PCR-ML en el primer partido comunista de Chile, no solo en criticar Deng Xiao Ping, sino en criticar públicamente al Maoísmo. 

En 1978 ocurre la ruptura sino-albanesa tras las fuertes críticas de Enver Hoxha, primer secretario del Partido del Trabajo de Albania (PTA), a la figura y las políticas de Mao. Luego de la desaparición del partido en Chile, en 1979 surge el grupo Acción Proletaria, formado por un pequeño grupo de exmilitantes del PCR, entre los que destacan Miguel Asenjo, Mauricio Aravena y Eduardo Artés, de tendencia pro-albanesa. Este grupo sería la base que formaría el Partido Comunista (Acción Proletaria) en 1985. 

En 1985, luego de cumplir su condena de relegación, Edmundo Bavestrello junto a Víctor Abarca logran reunir a antiguos militantes del PCR y PCR-ML, con el objetivo de formar un partido revolucionario llamando a participar a todos los comunistas consecuentes, fundando la Organización Comunista Recabarren, honrando la memoria del padre del comunismo chileno, Luis Emilio Recabarren.

PCR en el extranjero (1973-1984) 

La facción del PCR autoexiliada en Francia, liderada por Palacios y Benquis, llevó a cabo algunas acciones conjuntas con otros partidos de la izquierda chilena, MIR, MAPU, PS (CNR) formando la Agencia Noticiosa Chilena Antifascista (A.N.C.H.A.), dedicada a difundir las acciones de resistencia contra la dictadura en Chile. En lo político siguió con la tendencia maoísta. Aunque hubo una crítica de la llegada al poder de Deng Xiaoping, quien según ellos habría «desviado a China del camino marxista-leninista que había trazado Mao Tse Tung».
 
El más cercano aliado en este proceso del PCR de Chile fue el PCR de los Estados Unidos, que por medio de numerosas reuniones y comunicados expresaban la necesidad de luchar para mantener a flote las ideas de Mao dentro del Movimiento Comunista Internacional. 

Ejemplos de esto son, la carta del PCR de Chile y del PCR de EE.UU. hacia el MCI, con el que plantean la importancia de formar «una oposición al golpe de estado en China» y las políticas «oportunistas» de Deng Xiao Ping y sus seguidores, que «alejan al PCCh del camino del marxismo-leninismo». Esto también se observa en otras declaraciones conjuntas como los "Principios fundamentales para la unidad de los marxista-leninistas y para la línea del Movimiento Comunista Internacional" (1980), el "Comunicado conjunto del Partido Comunista Revolucionario de Chile y del Partido Comunista Revolucionario de EE.UU." (1980) y la "Declaración de otoño" (1980), en la que estos partidos hacen un esfuerzo para unir a los comunistas en la lucha en contra del gobierno (de ese entonces) de China que según ellos «borraba el legado de Mao» , además de luchar en contra del «imperialismo» estadounidense y soviético.

En 1980, el PCR de Chile y de EE. UU fundan el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI) publicando la revista teórica “A World to Win” donde el PCR de Chile realizó sus dos últimas participaciones en la edición de 1981 y 1982. El PCR siguió en actividad oficialmente hasta 1984. El nombre del Partido Comunista Revolucionario de Chile desaparece definitivamente de la lista de los partidos y organizaciones pertenecientes al MRI. Finalmente, Palacios disolvería el partido declarando su adhesión al anarquismo.

Referencias 

Antirrevisionismo en Chile
Comunista Revolucionario
Organizaciones maoístas
Partidos comunistas de Chile
Extrema izquierda en Chile
Partidos políticos fundados en 1966
Partidos políticos disueltos en 1978
Partidos políticos chilenos de izquierda
Revolucionario (Chile)
Organizaciones antirrevisionistas
Antirrevisionismo
__FORZAR_TDC__
